Cerik je selo koje se nalazi sjeverno od Vrbovca, Zagrebačka županija. Prema popisu iz 2001. ima 70 stanovnika.

Cerik se spominje 1771.g. kao dio gospoštije Rakovec-Vrbovec. Danas se u Ceriku nalazi kapelica i mljekara.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji